Weinfeld může znamenat:

 André Weinfeld (* 1947), francouzsko-americký novinář, scenárista a producent
 Marcin Weinfeld (1884-1965), polský architekt
 Miriam Akavia (Matylda Weinfeld; 1927–2015), izraelská spisovatelka a překladatelka
 Moshe Weinfeld (1925-2009), profesor biblistiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě
 Stefan Weinfeld (1920–1990), polský spisovatel, novinář a komiksový scenárista